Бешич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Бешич, Алия (род. 1975) — люксембургский футболист боснийского происхождения, вратарь клуба «Фола».
 Бешич, Мухамед (род. 1992) — боснийский футболист.